Splittgerber ist der Familienname der folgenden Personen:

 Kai Splittgerber (* 1981 in Köln) ist ein deutscher Autor und Verlege
 Otto Splittgerber, deutscher Fußballspieler
 Tommy Splittgerber  (1927–2018), US-amerikanischer Schauspieler